Enzo Jannacci (1935-2013), auteur-compositeur-interprète, pianiste, acteur et humoriste italien.
  (1972-), musicien, compositeur et arrangeur italien.

Patronyme italien